«Росто́в» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года под названием «Сельмашстрой». В 1950 году клуб впервые принял участие в первенстве СССР, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в первой лиге, следующий сезон начал в высшей лиге только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России является 2 место, занятое в чемпионате 2015/16. Победитель первого дивизиона 2008 года. Участник 24-х розыгрышей Кубка СССР, наивысшее достижение — 1/16 финала, достигнутая в 1954, 1964 и 1987 годах, а также всех розыгрышей Кубка России, обладатель Кубка в 2014 году. В сезоне 2016/2017 участник группового этапа Лиги чемпионов, 1/8 финала Лиги Европы.

История клуба

Названия 
 1930—1936 год — «Сельмашстрой»
 1936—1941 год — «Сельмаш»
 1941—1953 год — «Трактор»
 1953—1957 год — «Торпедо»
 1957—2003 год — «Ростсельмаш»
 С 2003 года — ФК «Ростов»

Становление 
Основан 10 мая 1930 года как команда строителей завода «Ростсельмаш», по окончании строительства остался при заводе. По некоторым данным первое достоверное упоминание о команде имеется в газете «Большевистская смена» от 10 мая 1930 года:

«Недавно организованная футбольная команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе Красный Сулин. Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмашстроевцы проиграли со счётом 2:3».

В июне 1932 года «Сельмаш» принял участие в спартакиаде предприятий Сельхозмашиностроения. В 1934 году на заводе стали появляться детские и юношеские команды, которые принимали участия в первенстве города своих возрастов. В 1938 году «Сельмаш» принял участие в первенстве ЦС добровольного спортивного общества носящего имя клуба, и заняли в этом турнире призовое третье место. В 1940 году футболисты смогли пробиться в полуфинал Кубка города.

В чемпионатах СССР 

После войны в 1949 году ростовские футболисты дебютировали в Кубке РСФСР среди команд КФК, где после трёх побед уступили «Динамо» Ставрополь и выбыли из борьбы. До 1950 года команда участия в серьёзных турнирах не принимала. В 1950 году приняла старт в чемпионате РСФСР. Первый официальный матч состоялся 28 мая в чемпионате РСФСР, где сельмашевцы выступали в южной зоне Азово-Донской группы. Благодаря успешной игре в этом турнире, в 1953 году переместилась в класс «Б» чемпионата СССР. В 1965 году перебралась во вторую группу уже класса «А».

Начиная с 1975 года, ростсельмашевцы выступали во второй лиге союзного первенства. Это продолжалось до сезона 1985 года, когда команда смогла пробиться в первую лигу чемпионата СССР. В первом своём сезоне ФК «Ростсельмаш» занял 7 место, забив при этом 86 мячей. Последующие три года команда стабильно финишировала в десятке. По ходу сезона 1990 года главным тренером стал Энвер Юлгушов. В сезоне 1991 года ростовские футболисты не проиграли на своём поле ни одной встречи и, заняв 4 место, вышли в высшую лигу России.

В чемпионатах России 
Начиная с 1992 года «Ростсельмаш» стал выступать в чемпионате России. В 1993 году клуб вылетел в первую лигу. После года пребывания там клуб вновь поднялся в элитный дивизион. В сезоне 1995 года после неудачного старта команду возглавил Сергей Андреев, который работал до 2000 года, и именно при нём ФК «Ростсельмаш» смог занять 6 место в чемпионате России, что до 2016 года являлось наивысшим достижением. В следующем году клуб впервые в своей истории получил право играть в Кубке Интертото. В полуфинале Кубка в соперники ростовской команде выпал туринский «Ювентус», приезд итальянцев в Ростов вызвал большой зрительский ажиотаж, но при заполненном до отказа стадионе команда проиграла 0:4. В 2000 году в рамках аналогичного турнира команда проиграла французскому «Осеру».

В июле 2002 года президентом клуба стал бизнесмен Иван Саввиди. В клубе произошли большие кадровые перемены, обновился состав команды. С начала сезона 2003 года «Ростсельмаш» был переименован в «Ростов». В 2003 году клуб дошёл до финала Кубка России, где уступил московскому «Спартаку». Сезоны с 2004 по 2006 клуб провёл невнятно, из года в год занимая позицию за пределами первой десятки. В 2007 году клуб выступил крайне неудачно, бо́льшую часть сезона провёл на последнем, 16-м, месте Премьер-лиги, одержав лишь две победы в чемпионате (причём вторую — в не имевшем турнирного значения матче последнего тура) и ещё за 4 тура до конца чемпионата утратил даже теоретические шансы сохранить место в лиге. После окончания сезона клуб покинула большая часть игроков, команду, фактически, пришлось создавать заново.
Тем не менее, в 2008 году «Ростов» успешно выступил в первом дивизионе и вернул себе место в премьер-лиге, попутно установив абсолютный рекорд по количеству матчей без поражений. По итогам сезона 2009 клуб остался в премьер-лиге, заняв 14 место, но показав при этом ряд удачных матчей с лидерами чемпионата. В 2010 год команда вошла заметно обновлённой. В межсезонье пришли сразу 14 футболистов. Сезон 2010 команда провела неоднозначно. До 20 тура находилась в первой пятёрке, но затем последовала серия без побед из 10 матчей, что привело к 9 месту. В сезоне 2011/12 в команде сменилось четыре тренера. В третьей части сезона Балахнина сменил Байдачный, перед которым была поставлена задача сохранить прописку в премьер-лиге. В 2011 году ростовский клуб смог дойти до полуфинала Кубка России, уступив там «Алании» в серии пенальти. Команда закончила сезон на 13-м месте и в стыковых матчах прошла «Шинник».

По окончании сезона главным тренером стал Миодраг Божович. «Ростов», выигрывая у лидеров чемпионата, терял очки в матчах с середняками. Заняв 13 место, «Ростов» без проблем прошёл в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-лиге «СКА-Энергию», выиграв оба матча. Божович остался у руля команды, и сезон 2013/14 в Премьер-лиге команда начала бодро — после 5 тура даже занимала 1 место, но к концу чемпионата опустилась в середину турнирной таблицы, однако смогла впервые в своей истории завоевать трофей — Кубок России 2013/14. По окончании сезона клуб был не допущен к участию в еврокубках. Множественные недовольства и апелляция в арбитражный суд Лозанны позволило команде сохранить право выступления в Лиге Европы.

В сезоне 2014/15 в клубе случился кризис, в рамках которого при плохих результатах (последнее место в чемпионате России после 17 туров с разгромными поражениями от «Динамо» (3:7), ЦСКА (0:6) и «Зенита» (0:5), вылет из Лиги Европы в раунде плей-офф и проигрыш «Сызрани-2003» (0:3) на стадии 1/16 финала Кубка России) Божович покинул «Ростов», игрокам команды не платили зарплату в течение 5 месяцев и задолжали в общей сложности около 400 млн рублей, а новый тренер команды Игорь Гамула был дисквалифицирован на 5 матчей за расистские высказывания в прессе.

18 декабря 2014 года официальный сайт «Ростова» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Под его руководством команда сохранила место в Премьер-лиге, по сумме двух матчей (1:0; 4:1) обыграв «Тосно» в стыковых матчах РФПЛ — ФНЛ. В летнее межсезонье 2015 года в команду пришли Сезар Навас, Кристиан Нобоа и Сердар Азмун, знакомые Бердыеву по совместной работе в «Рубине».

Всю вторую половину 2015 года в клубе были проблемы с выплатой зарплаты и премиальных футболистам, однако это не помешало клубу по итогам сезона 2015/16 занять 2-е место в чемпионате и квалифицироваться в Лигу чемпионов («Ростов» занял высшее место в своей истории, лишь на два очка отстав от ставшего чемпионом ЦСКА). 26 июня Бердыев продлил контракт с клубом на два года. 1 июня 2017 года Бердыев ушел с поста главного тренера клуба. На смену специалисту из Татарстана пришел белорусский тренер Леонид Кучук, который ненадолго задержался в клубе.

В декабре 2017 года клуб возглавил Валерий Карпин. Первые два года при новым тренере команда располагалось, по итогам сезона, в центральной части турнирной таблицы чемпионата, в 2020 году клуб занял 5 место, и вскоре Карпин был приглашен возглавить сборную России.

4 августа 2021 года главным тренером «Ростова» был назначен Юрий Сёмин. Ранее Валерий Карпин, занявший пост главного тренера сборной России, покинул футбольный клуб, но в следующем году вернулся на пост, совмещая посты главного тренера ФК «Ростов» и сборной России по футболу. Юрий Сёмин был смещён с поста главного тренера «Ростова», однако перед Карпиным в команде также работал тандем Кафанов-Тедеев. При этом тандеме команда набирала в среднем за игру 0,86 очков и провела семь официальных матчей, что идентично результатам при Сёмине. При Карпине команда спаслась от вылета, одержав несколько побед подряд, и заняла 9 место в чемпионате, как и в большинстве последних сезонов.

В Лиге чемпионов 

26 июля 2016 года в матче квалификации Лиги чемпионов «Ростов» сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом» (2:2). В ответной встрече в гостях ростовчане одержали победу со счётом 2:0 и по сумме двух матчей прошли в плей-офф. По результатам жеребьёвки «Ростову» достался нидерландский клуб «Аякс».

6 августа, перед 2-м туром чемпионата России 2016/2017, Курбан Бердыев объявил о том, что покидает «Ростов». В качестве причин ухода назывались разногласия с руководством Ростовской области по поводу развития клуба.

16 августа в гостевом матче раунда плей-офф «Ростов» сыграл вничью с «Аяксом» — 1:1. За день до этого Бердыев вернулся в «Ростов» в качестве вице-президента (исполняющим обязанности главного тренера являлся Дмитрий Кириченко). 24 августа «Ростов» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, разгромив в ответной встрече «Аякс» на стадионе «Олимп-2» со счётом 4:1. 25 августа в результате жеребьёвки «Ростов» попал в одну группу с испанским «Атлетико», немецкой «Баварией» и нидерландским ПСВ. 9 сентября официально главным тренером команды был объявлен Иван Данильянц.

13 сентября в первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов «Ростов» был разгромлен «Баварией» в Мюнхене со счётом 0:5. 28 сентября на домашнем поле сыграл вничью с ПСВ со счётом 2:2. 19 октября «Ростов» дома уступил «Атлетико» со счётом 0:1, а 1 ноября в гостях уступил «Атлетико» со счётом 2:1 в компенсированное время и потерял шансы на выход в 1/8 финала. 23 ноября «Ростов» на своём домашнем стадионе сенсационно обыграл «Баварию» со счётом 3:2. Благодаря победе закрепился на 3 месте в группе, что позволяло продолжить участие в еврокубках в плей-офф Лиги Европы. 6 декабря «Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ со счётом 0:0, сохранил за собой 3 место и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. За участие в Лиге чемпионов «Ростов» заработал около 18 миллионов евро.

В Лиге Европы 
Жеребьёвка Лиги Европы 2016/17 определила в соперники «Ростову» чешский клуб «Спарта» из Праги. В первом матче 16 февраля 2017 года «Спарта» была разгромлена на стадионе «Олимп-2» со счётом 4:0. В ответном матче в Праге 23 февраля 2017 года команды сыграли вничью 1:1, что позволило «Ростову» выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где после жеребьёвки в соперники ему достался «Манчестер Юнайтед». В первом матче с «красными дьяволами» на домашнем стадионе благодаря голу Александра Бухарова «Ростов» сыграл вничью 1:1. В ответном матче, который состоялся 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» «ростовчане» проиграли с минимальным счётом 0:1, таким образом закончив своё выступление в еврокубках. В этом евросезоне «Ростов» набрал больше всех очков в таблице коэффициентов УЕФА среди российских клубов — 15.

Стадион 

До 2018 года домашним стадионом клуба являлся стадион «Олимп-2» (ранее известный как стадион «Ростсельмаш», затем «Олимп XXI век»), с 2018 года молодёжный состав клуба проводит на стадионе «Олимп-2» свои домашние матчи, расположенный на востоке Ростова-на-Дону; стадион рассчитан на 15800 зрителей, травяной покров — естественный. Стадион сертифицирован УЕФА.

В 2001 году были установлены новые мачты освещения. В 2009 году было завершено строительство южной трибуны. В 2010 году на стадионе было установлено новое видеотабло.

По состоянию на апрель 2016 четыре трибуны стадиона принадлежали четырём разным владельцам.

В 2010 году Ростов-на-Дону был включён в заявку на проведение финальной стадии чемпионата мира 2018 года. В связи с этим событием в Ростове было принято решение о строительстве нового стадиона — «Ростов Арена» вместимостью 43 472 человек. Арена стала домашним стадионом ФК «Ростов» 13 мая 2018 года, соперником в матче открытия стадиона был ФК «Урал».

Во время чемпионата мира на арене было проведено пять матчей, общая посещаемость стадиона составила 214 197 человек.

Визитная карточка

Клубные цвета

Форма 
В советское время «Ростсельмаш», как правило, использовал экипировку, производимую отечественными фабриками. С конца 1980-х годов использовал экипировку Adidas и Puma.

В российской истории за  сезонов команда экипировалась у  производителей. Первой экипировочной компанией стал немецкий Adidas, затем в 1994 и 1995 годах партнёром клуба была немецкая фирма Reusch. В 1996 году на майках появилась надпись Erima: в те годы её представителем в России была фирма «АБМ-Спорт», которая с 1999 года является официальным представителем Umbro в России. Именно в форму этой компании дончане одевались до 2002 года, когда было принято решение сменить Umbro на Diadora. Через год «Ростов» использовал форму Nike. В 2004 году ростовский клуб вернулся к Umbro, в форме которого жёлто-синие выступали и в сезоне-2006. В 2009 году команда сменила форму Umbro на Nike, но по окончании сезона клуб подписал контракт с новым техническим спонсором бельгийской малоизвестной компанией Patrick. В 2011 году клуб подписал контракт с техническим спонсором Puma. В 2012 году техническим спонсором стала испанская фирма Joma. В 2016 году после 22-летнего перерыва техническим спонсором вновь стала немецкая фирма Adidas. Сезон 2018—2019 команда играла в Joma. Новым спонсором до конца сезона 2018/2019 стала компания «Тавр». Сезон 2019—2020 команда играет в Adidas.

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка и спонсоры 
Перед началом сезона 2020/2021 команда начала сотрудничество с компанией Puma.

В августе 2020 года стало известно, что клуб подписал спонсорское соглашение с компанией Бетсити. Контракт рассчитан на три года, бренд станет титульным спонсором команды.

Достижения

Россия 
Чемпионат России
 Серебряный призёр: 2015/16

Кубок России
 Обладатель: 2013/14
 Финалист: 2002/03

Суперкубок России
 Финалист: 2014

Первый дивизион
 Победитель: 2008
 Серебряный призёр: 1994

СССР 
Чемпионат РСФСР среди клубных команд
 Победитель: 1964
 Серебряный призёр: 1985

Вторая лига СССР
 Победитель: 1964, 1985

Первая лига СССР (зонально)
 Серебряный призёр (2): 1954, 1961
 Бронзовый призёр (3): 1953, 1958, 1962

Вторая лига СССР (зонально)
 Победитель (3): 1951, 1964, 1985
 Серебряный призёр (5): 1976, 1981, 1982, 1983, 1984
 Бронзовый призёр (3): 1952, 1978, 1980

Чемпионат РСФСР среди команд КФК (зонально)
 Победитель: 1951

Еврокубки 
Лига Европы
 1/8 финала: 2016/2017

Ранние и региональные турниры 
Первенство Ростовской области
 Серебряный призёр: 1974

Кубок газеты «Молот»
 Финалист: 1974*

Первенство Ростова-на-Дону
 Победитель (2): 1970, 1971 (зима)
 Серебряный призёр (2): 1949, 1972
 Бронзовый призёр (3): 1936, 1939, 1973

Кубок Ростова-на-Дону
 Полуфиналист (2): 1940, 1948

Кубок Вечернего Ростова
 Обладатель: 1971
 Серебряный призёр: 1970
 Полуфиналист: 1972

* Отказ от участия в финальной игре.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

* Также находятся в заявке основного состава.

Не заявлены для участия в чемпионате России

Игроки в аренде 

* Приостановили контракт согласно разрешению ФИФА.

Трансферы 2022/23

Лето 2022 
Пришли

Ушли

Зима 2022/2023 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Руководство клуба 
  Арташес Арутюнянц — владелец, президент
  Вадим Рыбаков — генеральный директор
  Алексей Рыскин — спортивный директор
  Артём Купров — исполнительный директор
  Игорь Сорокин — председатель совета директоров
  Наталья Истомина — финансовый директор
  Борис Асанов — руководитель пресс-службы
  Станислав Чеботарёв — директор по безопасности

Тренерский и медицинский персонал

Основной состав 
По состоянию на 9 января 2023 года, согласно заявке в РПЛ и официальному сайту клуба:
  Валерий Карпин — главный тренер
  Виталий Кафанов — старший тренер
  Хонатан Альба Кабельо — тренер-аналитик
  Виктор Онопко — тренер
  Михаил Осинов — тренер
  Андрей Кондратюк — тренер вратарей
  Альваро Сайабера — тренер-реабилитолог
  Фернандо Родригес Лопес — врач-реабилитолог
  Рауль Альварес Канле — физиотерапевт-реабилитолог
  Алехандро Нуньес Лопес — физиотерапевт
  Владимир Пиреев — врач
  Владимир Шуляк — врач
  Роман Абакумец —массажист
  Артём Козырев — массажист
  Станислав Потапов — массажист

Молодёжный состав 
  Александр Аброскин — старший тренер
  Антон Рогочий — тренер
  Максим Бурченко — тренер
  Евгений Малов — тренер вратарей
  Сергей Толстых — тренер по физподготовке
  Александр Ильченко — физиотерапевт
  Рошан Себастиан — старший врач
  Сергей Перекатьев — врач
  Георгий Чернов — массажист

Селекционеры 
  Игорь Карлов — специалист спортивного отдела
  Александр Андрющенко — менеджер-селекционер
  Иван Лях — селекционер
  Дмитрий Рыскин — менеджер-селекционер

Главные тренеры 
Чемпионаты СССР

  Герман Ткаченко (1950)
  Александр Щелчков (1951—1952)
  Пётр Щербатенко (1953—1955)
  Юрий Ходотов (1956)
  Григорий Дуганов (1956—1958)
  Александр Григорьев (1959)
  Григорий Трейнис (1960—1961)
  Георгий Мазанов (1962—1963)
  Валентин Хахонов (1963—1965)
  Пётр Щербатенко (1966—1967)
  Виктор Понедельник (1968—1969)
  Валентин Хахонов (1969—1978)
  Владимир Новик (1979—1982)
  Анатолий Полосин (1983—1984)
  Валерий Синау (1985—1990)
  Энвер Юлгушов (1990—1991)

Чемпионаты России

  Энвер Юлгушов (1991—1995)
  Сергей Андреев (1995—2000)
  Сергей Балахнин (2001)
  Анатолий Байдачный (2001—2002)
  Сергей Балахнин (2002—2003)
  Сергей Бутенко, и. о. (2003)
  Виталий Шевченко (2004)
  Сергей Балахнин (2004)
  Геннадий Стёпушкин (2005)
  Пол Эшуорт, и. о. (2005)
  Геннадий Стёпушкин (2005)
  Валерий Петраков (2005)
  Сергей Балахнин (2005—2007)
  Павел Яковенко (2007)
  Олег Долматов (2007—2009)
  Олег Протасов (2010—2011)
  Владимир Лютый, и. о. (2011)
  Андрей Талалаев, и. о. (2011)
  Сергей Балахнин (2011—2012)
  Анатолий Байдачный (2012)
  Миодраг Божович (2012—2014)
  Игорь Гамула (2014)
  Курбан Бердыев (2014—2016)
  Дмитрий Кириченко, и. о. (2016)
  Иван Данильянц (2016—2017)
  Леонид Кучук (2017)
  Дмитрий Кириченко, и. о. (2017)
  Валерий Карпин (2017—2021)
  Юрий Сёмин (2021)
  Заур Тедеев, и. о. (2021)
  Виталий Кафанов (2021—2022)
  Валерий Карпин (с 2022)

Президенты клуба 

  Илья Войтухов (1989—1990)
  Анатолий Митюхин (сентябрь 1990—1994)
  Виктор Усачёв (1994 — июль 2002)
  Иван Саввиди (июль 2002 — июль 2005)
  Рохус Шох () (сентябрь 2005 — июнь 2007)
  Али Узденов () (июнь 2007 — март 2011)
  Виктор Гончаров (март 2011 — июль 2011)
  Сергей Горбань (июль 2011 — ноябрь 2014)
  Александр Гребенщиков (ноябрь 2014 — июнь 2017)
  Арташес Арутюнянц (с 16 июня 2017)

Итоги выступления в чемпионатах и кубках СССР

История выступления в чемпионатах России

Лиги

Чемпионат России, первенство России, Кубок России

Дублирующий состав 
«Ростсельмаш»-д и «Ростсельмаш»-2 в 1992—1993 и 1996—2000 годах выступал во второй и третьей лигах первенства России. Высшее достижение в третьей лиге — 3-е место (1997, зона 2), во втором дивизионе — 6-е место (1998, зона «Юг»). Также принимал участие в двух первых розыгрышах Кубка России.

С 2001 года команда «Ростсельмаша»/«Ростова» принимает участие в молодёжном первенстве (до 2008 года — турнире дублёров). Наивысшее достижение — 2-е место (2021/22).

Футболисты «Ростова» становились лучшими бомбардирами молодёжного первенства:
  Неманья Николич — 15 голов в сезоне 2014/2015.

Выступления в еврокубках 

В начале 2000-х «Ростов» дважды — в сезонах 1999/2000 и 2000/01 годов выступал в Кубке Интертото. В 2014 году в связи с завоеванием Кубка России, «Ростов» завоевал право участвовать в розыгрыше Лиги Европы в сезоне 2014/15. На стадии плей-офф «Ростов» дважды сыграл с турецким клубом «Трабзонспор». На выезде в Турции «Ростов» уступил со счётом 2:0, дома сыграл вничью 0:0. Таким образом, не сумев завоевать путёвку в основной турнир Лиги Европы, «Ростов» завершил своё первое участие в Лиге Европы. Победив 16 мая 2016 года «Урал» в домашнем матче и обеспечив себе серебряные медали чемпионата, «Ростов» впервые в истории клуба получил право участвовать в Лиге чемпионов. Заняв в группе 3-е место, «Ростов» прошёл в 1/16 финала Лиги Европы. Обыграв «Спарту», «Ростов» вышел на «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала, которому уступил по итогам двух встреч со счётом 1:2. По итогам чемпионата сезона 2019/20, «Ростов» обеспечил себе участие в квалификации Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Ростовское дерби 

Из-за того, что большую часть времени команды «Ростов» и СКА были в разных дивизионах, очных встреч между ними состоялось немного. В советское время команды встречались в 1950 году в южной зоне РСФСР и в период с 1986 по 1989 годы в Первой лиге, а в российской истории — в 2008 году в Первом дивизионе.

В рамках кубка «Ростов» и СКА встречались трижды — дважды в 1964 году (так как в первом поединке была зафиксирована ничья, то матч был переигран на следующий день) и один раз в 2007.

Общая статистика

Рекорды клуба

В еврокубках 
 Высшее достижение — 1/8 финала Лиги Европы (2016/17), 3-е место в группе группового этапа Лиги чемпионов (2016/17)
 Самая крупная победа — 16 февраля 2017 года — «Спарта» (Прага, Чехия) — 4:0
 Самое крупное поражение — 13 сентября 2016 года — «Бавария» (Мюнхен), Германия) — 0:5
 Больше всех матчей в еврокубках — Дмитрий Полоз (16 матчей)
 Больше всего голов в еврокубках — Дмитрий Полоз (7 голов)

Товарищеские матчи 
 Самая крупная победа — 24 января 2013 года — «Ататюрк» (Турция) — 17:1.

В чемпионатах СССР 
 Высшее достижение — 4-е место в первой лиге (1991)
 Самая крупная победа — 21 мая 1961 года — «Спартак» (Орджоникидзе) — 9:0
 Самое крупное поражение — 16 августа 1953 года — «Спартак» (Тбилиси) — 1:9
 Больше всех матчей в чемпионатах СССР — Сергей Балахнин (425 матча, непосредственно в чемпионате 354)
 Больше всего голов в чемпионатах СССР — Александр Иванов (97 голов)
 Больше всех голов за сезон в чемпионате СССР — в 1976 году — Анатолий Быков (29 голов)

В чемпионатах России 
 Высшее достижение — 2-е место в Премьер-лиге (2015/16 годы)
 Самая крупная победа: — 03 марта 2017 года — «Томь» (Томск) — 6:0 (Премьер-лига)— 23 июня 1994 — «Балтика» (Калининград) — 6:0 (первая лига)  — 17 октября 2008 — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 6:0 (Первая лига)
 Самое крупное поражение — 19 июня 2020 года — «Сочи» — 1:10
  Больше всех матчей в чемпионатах России — Михаил Осинов (239 матчей; 2001—2009)
 Больше всего голов в чемпионатах России — Александр Маслов (90 голов)
 Больше всех голов за сезон в чемпионате России — в 1996 году — Александр Маслов (23 гола) — стал лучшим бомбардиром чемпионата
 Самая сухая серия в чемпионатах России — 9 матчей подряд без пропущенных мячей в 2016/17 годах (Рекорд РФПЛ)

Одной из самых продолжительных серий в российском футболе является безвыигрышная серия «Ростсельмаша»-«Ростова» в матчах с московским «Локомотивом». После 19 мая 1987 года, когда в матче Первой лиги СССР «Ростсельмаш» выиграл матч в Москве со счётом 2:1, ростовской команде впервые удалось победить «Локомотив» лишь 1 августа 2010 года (1:0, также в Москве).

Рекордсмены клуба

Рекордсмены клуба по количеству матчей

Лучшие бомбардиры в истории клуба

Рекордсмены «Ростова» в чемпионатах СССР 

Рекордсмены по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры

Рекордсмены «Ростова» в чемпионате России 
По состоянию на 19 марта 2022.

Рекордсмены по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры

Вратари с наибольшим количеством «сухих» матчей

Капитаны 

Капитаны «Ростова» в чемпионатах СССР.

Капитаны «Ростова» в чемпионате России.

Гвардейцы клуба 
Список футболистов и главных тренеров, выходивших в 100 и более матчах за клуб. Учитываются только матчи официальных турниров (Чемпионат СССР, Кубок СССР, Чемпионат РСФСР, Кубок РСФСР, Кубок Первой лиги СССР, Чемпионат России, Кубок России, Кубок Премьер-Лиги, Суперкубок России, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Интертото). (По состоянию на 19.03.2023)

Игроки 

  Сергей Балахнин (442)
  Геннадий Паровин (323—329)
  Александр Гацкан (315)
  Тимофей Калачёв (295)
  Сергей Селин (292—295)
  Александр Груздов (273)
  Сергей Свищев (272)
  Александр Шевченко (272)
  Александр Гицелов (262)
  Юрий Ключников (260—266)
  Михаил Осинов (259)
  Геннадий Стёпушкин (251)
  Иван Теплов (251)
  Виталий Пападопуло (246—247)
  Александр Тихонов (241)
  Дмитрий Полоз (235)
  Эдуард Яковенко (232)
  Александр Иванов (223)
  Сергей Иванов (221—227)
  Валентин Хахонов (220)
  Юрий Дядюк (218)
  Иван Смирнов (214)
  Алексей Григоров (202)
  Александр Булашенко (198—204)
  Анатолий Быков (197)
  Николай Киреев (195)
  Александр Маслов (188)
  Милош Крушчич (186)
  Василий Верескун (184)
  Менсур Шефетдинов (182)
  Виктор Одинцов (179)
  Николай Романчук (178—184)
  Александр Казаков (177)
  Алексей Левченко (175)
  Дмитрий Кириченко (173)
  Юрий Чуркин (167)
  Хорен Байрамян (166)
  Андриан Жила (164)
  Игорь Поваляев (162—168)
  Валерий Пашков (161)
  Сергей Андреев (158)
  Михаил Куприянов (154)
  Валерий Лактионов (154)
  Сероп Маркарян (153)
  Энвер Юлгушов (153)
  Роман Адамов (150)
  Владислав Прудиус (148)
  Вениамин Искра (147)
  Сергей Песьяков (146)
  Игорь Захарин (143)
  Валерий Корнеев (140)
  Александр Шикунов (140—147)
  Растям Янборисов (139)
  Иван Лях (136)
  Александр Борзенко (133)
  Николай Ширшов (130)
  Михаил Дыгай (128)
  Андрей Акопянц (127)
  Владимир Гаврилов (127—133)
  Сергей Окунев (127—130)
  Виктор Китаев (125)
  Дмитрий Лоськов (125)
  Стипе Плетикоса (125)
  Антон Рогочий (124)
  Исо Каньенда (123)
  Данил Глебов (120)
  Валерий Никитушкин (120)
  Геннадий Марфин (119)
  Георгий Качура (118—119)
  Юрий Боровской (117)
  Владимир Савченко (116)
  Олег Санько (116)
  Владимир Гагалаев (114)
  Александр Татаркин (114—120))
  Игорь Ханкеев (114)
  Владимир Лушин (113)
  Дмитрий Бабаков (112)
  Владимир Кузин (112)
  Эдуард Посылаев (109—112)
  Анатолий Бессмертный (108)
  Александр Данцев (108)
  Валерий Ченцов (106)
  Александр Воробьёв (105—108)
  Сергей Даценко (105)
  Вячеслав Луговкин (105)
  Денис Терентьев (104)
  Евгений Крюков (103)
  Виталий Дьяков (102)

Под вопросом
  Александр Бондарь (96—102)

Претенденты
  Максим Осипенко (96)
  Евгений Чернов (79)
  Николай Комличенко (54)
  Роман Тугарев (52)

Главные тренеры 

  Валентин Хахонов (288)
  Валерий Синау (247)
  Сергей Андреев (196)
  Пётр Щербатенко (188)
  Сергей Балахнин (176)
  Энвер Юлгушов (174)
  Валерий Карпин (151)
  Владимир Новик (151)

Достижения игроков

Лучшие бомбардиры чемпионата России 
Следующие футболисты становились лучшими бомбардирами чемпионата России, являясь игроками «Ростова»:
  Александр Маслов — 1996

Клуб 100 российских бомбардиров 
Следующие футболисты, игравшие за «Ростов», числятся в списке клуба 100 российских бомбардиров:
  Андрей Федьков
  Дмитрий Лоськов
  Дмитрий Кириченко
  Артём Дзюба
  Сергей Андреев

 Клуб Григория Федотова Следующие футболисты, игравшие за «Ростов», числятся в списке клуба Григория Федотова:
  Сердар Азмун
  Сергей Андреев
  Артём Дзюба
  Дмитрий Кириченко
  Дмитрий Лоськов

Клуб Игоря Нетто 
Следующие футболисты, игравшие за «Ростов», числятся в списке клуба Игоря Нетто:
  Юрий Ковтун
  Артём Дзюба

 Список лучших игроков сезона в России Следующие футболисты, игравшие за «Ростов», числятся в списке 33 лучших футболистов чемпионата России:

  Александр Маслов — № 1 (1996), № 3 (1995).
  Дмитрий Лоськов — № 3 (1996).
  Алексей Герасименко — № 2 (1996, 1997).
  Юрий Матвеев — № 2 (1998).
  Дмитрий Кириченко — № 3 (2000).
  Мэттью Бут — № 3 (2003).
  Виталий Дьяков — № 3 (2013/14).
  Артём Дзюба — № 2 (2013/14).
  Сослан Джанаев — № 3 (2015/16).
  Баштуш — № 3 (2015/16).
  Фёдор Кудряшов — № 3 (2015/16, 2016/17).
  Кристиан Нобоа — № 2 (2016/17), № 3 (2015/16).
  Сердар Азмун — № 3 (2015/16).
  Дмитрий Полоз — № 2 (2016/17), № 3 (2015/16), № 3 (2021/22).
  Сесар Навас — № 1 (2016/17).
  Тимофей Калачёв — № 2 (2016/17).
  Александр Бухаров — № 3 (2016/17).
  Алексей Ионов — № 3 (2018/19, 2019/20).
  Матиас Норманн — № 3 (2019/20).
  Эльдор Шомуродов — № 3 (2019/20).
  Максим Осипенко — № 3 (2021/22).
  Данил Глебов — № 3 (2021/22).

Футболисты года в других странах 
Следующие игроки становились футболистами года в своей стране, являясь игроками «Ростова»:

  Футболист года в Белоруссии:
 Геннадий Тумилович — 2001
 Александр Кульчий — 2009
 Тимофей Калачёв — 2013, 2016
  Футболист года в Грузии:
 Акакий Девадзе — 1995
  Футболист года в Молдавии:
 Александр Гацкан — 2013, 2015, 2016, 2017
  Футболист года в Узбекистане:
 Эльдор Шомуродов — 2019

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 
 ФК «Ростов» на сайте РПЛ
 ФК «Ростов» на сайте Whoscored.com

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
ФК «Ростов»
Футбольные клубы Ростовской области
Спортивные клубы Ростова-на-Дону
Ростсельмаш